|-
| 211001 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211002 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211003 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211004 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211005 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211006 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211007 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211008 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211009 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211010 - || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211011 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211012 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211013 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211014 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211015 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211016 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211017 - || || 18 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 211018 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 211019 - || || 19 de desembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211020 - || || 20 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 211021 - || || 18 de desembre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 211022 - || || 6 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211023 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211024 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211025 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211026 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211027 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211028 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211029 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211030 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211031 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211032 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211033 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211034 - || || 5 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211035 - || || 6 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211036 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211037 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211038 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211039 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211040 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211041 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211042 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211043 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211044 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211045 - || || 12 de febrer de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 211046 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211047 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211048 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211049 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211050 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211051 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211052 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211053 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211054 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211055 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211056 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211057 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211058 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211059 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211060 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211061 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211062 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211063 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211064 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211065 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211066 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211067 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211068 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211069 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211070 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211071 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211072 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211073 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211074 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211075 - || || 13 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211076 - || || 4 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211077 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 211078 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211079 - || || 7 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 211080 - || || 13 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211081 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211082 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211083 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211084 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211085 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211086 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211087 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211088 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211089 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211090 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211091 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211092 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211093 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211094 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211095 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211096 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211097 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211098 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211099 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211100 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

1